Molander är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Molander
 Anita Molander (född 1950), skådespelare
 Anna Molander (född 1957), skulptör
 Arvid R. Molander (1886–1965), zoolog
 Aurora Molander (1876–1962), pianist och pianopedagog

 Clas Herman Molander (1817–1897), finländsk friherre och ämbetsman

 David Molander (född 1983), bildkonstnär och fotograf

 Fritiof Molander (1873–1960), sjukgymnast

 Greta Molander (1908–2002), svensk-norsk rallyförare, äventyrare och författare
 Gustaf Molander(1888–1973), regissör, skådespelare och manusförfattare
 Gustaf Molander (musiker) (1879–1923), violinist

 Harald Molander, flera personer
 Harald Molander (filmproducent) (1909–1994)
 Harald Molander (teaterman) (1858–1900), författare, regissör och teaterchef
 Helmer Molander (1892–1963), ombudsman och politiker, socialdemokrat, tidigare kommunist
 Hilding Molander (1896–1972), kommunalpolitiker och fackföreningsman, socialdemokrat, tidigare kommunist

 Jan Molander (1920–2009), regissör och skådespelare
 Johan Molander, flera personer
 Johan Molander (biskop) (1762–1837), finländsk biskop
 Johan Molander (diplomat) (född 1948), ambassadör

 Karin Molander (1889–1978), skådespelare

 Lydia Molander (1851–1929), skådespelare

 Mats Erik Molander (1912–1969), arkitekt och satirtecknare
 Moa Molander Kristiansen (född 1995), längdskidåkare

 Nils Molander (1889–1974), ishockeyspelare

 Olof Molander (1892–1966), regissör, manusförfattare, skådespelare och teaterchef
 Oscar Molander (1868–1955), kommunalpolitiker, och företagsledare

 Patrik Molander (1879–1968), apotekare
 Per Molander (född 1950), ämbetsman och politisk konsult

 Robert Molander (född 1980), skådespelare

 Salomon Molander (1833–1905), orgelbyggare
 Seth Molander (1893–1979), bankrevisor och politiker, socialdemokrat
 Sigrid Molander (1863–1924), gift Engström, läkare och kommunalpolitiker
 Simon Molander (född 1990), fotbollsspelare
 Sverker Molander (född 1957), miljöriskforskare

 Torsten Molander (född 1954), skulptör

 Örjan Molander  (född 1961), guldsmed

Svenska efternamn